

Geografia
 Scheggia e Pascelupo, comune italiano della provincia di Perugia
 Passo della Scheggia, valico appenninico lungo la via Flaminia
 Pizzo la Scheggia, montagna delle Alpi Lepontine

Letteratura
 Scheggia, romanzo di Roberto Parodi del 2010

Persone
 Lo Scheggia, pseudonimo di Giovanni di Ser Giovanni, pittore